Миклош Сенткути (настоящая фамилия Пфистерер; , ,  — , ) — венгерский писатель, автор экспериментальной необарочной прозы, по оценкам критики — венгерский Джойс, Борхес либо Лесама Лима.

Биография 
В юности объехал Италию. В 1931 окончил Будапештский университет по специальности английская филология, диплом был посвящён реальности и нереальному в драматургии Бена Джонсона. В 1931—1932 учился в Великобритании. Меломан, библиофил и книгочей, обладатель библиотеки в 25 тысяч томов, владел пятью или шестью языками. В 1949—1958 работал учителем, c 1945 по 1957 не публиковался.

Творчество 
Писать начал рано: роман Роберт Барок который сравнивают с джойсовским Портретом художника в юности, был написан им в девятнадцать лет (опубл. 1991). Главным произведением считается пятитомный роман-трактат Требник Святого Орфея (1939, полностью опубл. 1993), который сопоставляют с Улиссом Джойса. Автор биографических романов о Дюрере, Гёте, Генделе, Гайдне, Моцарте и др. Многое из наследия Сенткути было напечатано через несколько десятилетий после завершения, ряд книг — после смерти автора.

Переводил Свифта, Стерна, Диккенса, Марка Твена, Джойса.

Награждён Премией имени Баумгартена и премией имени Кошута.

Избранные произведения 
 Prae/ До (1934, роман)
 Az egyetlen metafora felé/ К единственной метафоре (1935, эссе)
 Divertimento/ Дивертисмент (1957, роман о Моцарте)
 Doktor Haydn/ Доктор Гайдн (1959, роман о Гайдне)
 Burgundi krónika/ Бургундская хроника (1959, исторический роман)
 Händel/ Гендель (1967, биографический роман)
 Szent Orpheus Breviáriuma I—V/ Требник Святого Орфея (1973—1993, роман в пяти томах)
 Frivolitások és hitvallások/ Признания и фривольности (1988, сборник автобиографических интервью)

Признание 
Премии Баумгартена (1948), Аттилы Йожефа (1977), Тибора Дери (1984), Лайоша Кошута (1988). Книги Сенткути переведены на французский и испанский языки.

Литература 
 Rugási Gy. A mítosz mítosza: in memoriam, Szentkuthy Miklós. Budapest: Nap, 2001
 Hegyi K. Szentkuthy Miklós. Budapest: Elektra, 2001
 Fekete J.J. Post: Szentkuthy Miklós és művei. Újvidék: Forum Könyvk., 2005
 Molnár M. Az élet faggatottja: beszélgetések Szentkuthy Miklóssal. Budapest: Hamvas Intézet, 2006 (сборник бесед с писателем)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Миклош Сенткути на сайте Венгерская литература

Примечания 

Писатели Венгрии
Переводчики Венгрии
Писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Будапештского университета
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Лауреаты премии имени Баумгартена
Похороненные на кладбище Фаркашрети